Hlas může být:

 hlas – zvuk vytvářený lidskými hlasivkami nebo hudebním nástrojem
 zpěvní hlas
 hlas (hudba) – část vícehlasé hudební skladby určená pro jednoho pěvce nebo pro jeden hudební nástroj 
 ptačí hlas – zvukový projev ptačího zpěvu
 HLAS (politické hnutí) – české politické hnutí, založené v únoru 2019 Pavlem Teličkou, Petrem Ježkem, Alešem Novákem a Martinem Převrátilem
 volební hlas – elementární část hlasování nebo voleb
 Ivan Hlas – český písničkář a muzikant
 Lidský hlas (opera) – jednoaktová opera Francise Poulenca na libreto Jeana Cocteaua
 Hlas Ameriky – rozhlasová stanice
 Hlas (časopis) – slovenský národní časopis
 hlas lidu – v přeneseném významu synonymum pro kolektivní názor či politický postoj 
 hlasy – v množném čísle se používá pro lidové označení sluchových halucinací (slyšet hlasy) – vnitřní hlas
 Hlas Česko Slovenska – hudební soutěž

Související články 

 hlasitost

Externí odkazy